Aalst může znamenat:

geografie
 Aalst (Belgie) – město v Belgii
 Aalst (Buren) – obec v nizozemské provincii Gelderland
 Aalst (Severní Brabantsko) – obec v nizozemské provincii Severní Brabanstko
 Aalst (Zaltbommel) – obec v nizozemské provincii Gelderland

lidé
 Everard Aalst – holandský malíř

Externí odkazy